Varvs kyrka kan syfta på:

 Varvs kyrka, Västergötland
 Varv och Styra kyrka – en kyrka i Östergötland